Kalteis heißen folgende geographische Objekte:
 Caldes (Trentino), Gemeinde in der Provinz Trient, Italien
 Kalteis (Kobernaußerwald), 734 m, südlicher Vorberg des Kobernaußerwalds bei Pöndorf, Oberösterreich

Kalteis ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Kalteis (1926–1993), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Dietrich Kalteis (* 1954), deutsch-kanadischer Schriftsteller
 Grete Kalteis (1901–1996), österreichische Gewerkschafterin und KPÖ-Funktionärin

Kalteis, Weiteres:
 der Titel eines Romans der deutschen Schriftstellerin Andrea Maria Schenkel (* 1962), siehe Andrea Maria Schenkel